Nadodrze – czasopismo
 Nadodrze – osiedle Wrocławia
 Wrocław Nadodrze – dworzec kolejowy we Wrocławiu